Шолаја може бити:

 Шолаја, српско презиме

или

 Шолаја (филм), југословенски филм из 1955.

или

 Богдан Шолаја
 Симо Шолаја